

Талдик — село, Айтекебійський район, Актюбинська область

Талдик — гірський перевал на Алайському хребті